Barraconensi – abitanti di Barracão (Paraná)
Barraconensi – abitanti di Barracão (Rio Grande do Sul)